A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Arizona:

 : um barco a vapor com rodas de pás que serviu de 1863 a 1865.
 : um couraçado da Classe Pennsylvania que serviu de 1916 a 1941.
 USS Arizona Memorial: memorial em homenagem ao naufrágio do USS Arizona em 7 de dezembro de 1941.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia a ser construído.